Carlos Spegazzini – città argentina
 Carlo Luigi Spegazzini – botanico e micologo italiano naturalizzato argentino